Drönnewitz steht für:
 Drönnewitz (Demmin), Ortsteil der Stadt Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Drönnewitz (Wittendörp), Ortsteil der Gemeinde Wittendörp, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern